Onderdistrict in Indonesië
 Glagah (Banyuwangi), een onderdistrict van het regentschap Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Glagah (Lamongan), een onderdistrict van het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Glagah (Temon), een plaats in het regentschap Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Glagah (Jatinom), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Glagah (Sapuran), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Glagah (Glagah), een plaats in het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
 Glagah (Pakuniran), een plaats in het regentschap Probolinggo in de provincie Oost-Java